Neuengland steht für:
 verschiedene Regionen oder Orte in mehreren Ländern, siehe New England
 einen Ortsteil von Westerstede im Ammerland in Niedersachsen, siehe Neuengland (Westerstede)
 einen Ort südöstlich von Rhede (Ems) im Emsland in Niedersachsen
 einen Ortsteil der ehemaligen Stadt Rheda in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: